Răducan ist der Familienname folgender Personen:

 Andreea Răducan (* 1983), rumänische Turnerin
 Marcel Răducan (* 1967), moldawischer Politiker
 Narcis Răducan (* 1974), rumänischer Fußballspieler